Stefan IV Zieliński ps. „Zielan” (1875–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości, Krzyża Walecznych (czterokrotnie) i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
 Stefan Zieliński (1924–1983) – generał brygady Wojska Polskiego, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu

Przypisy